Владимир Павлович Визги́н (род. 1936) — советский и российский историк физики, доктор физико-математических  наук. Автор четырёх монографий по истории науки и более 300 опубликованных статей. Входит в Top-100 российских учёных 2015 года. Профессор кафедры философии Московского физико-технического института, зав. сектором истории физики и механики Института истории естествознания и техники. Брат философа Виктора Визгина.

Основные труды относятся к истории, философии и методологии физико-математических наук. Подробно исследовал историю теории относительности, гравитации, единых теорий поля, проблемы взаимосвязи физики и математики, социальную историю физики в России и СССР, историю советского атомного проекта. Член-корреспондент Международной академии истории науки (с 2010 года).

Биография и научная деятельность 
Родился в Хабаровске в семье военного моряка, капитана 1-го ранга. В 1954 году окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил в Московский энергетический институт, электроэнергетический факультет. По окончании МЭИ (1960) В. П. Визгин получил распределение в Институт ядерной физики СО АН СССР, но распределение было отменено в связи с его женитьбой на дочери испанского политэмигранта.

В течение нескольких лет (1960—1965) работал инженером-исследователем во Всесоюзном научно-исследовательском институте электроэнергетики (ВНИИЭ), затем поступил на вечернее отделение мехмата МГУ («инженерный поток») и одновременно в аспирантуру Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова АН СССР (ныне ИИЕТ РАН).

В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию по истории теоретической физики «Развитие взаимосвязи принципов симметрии с законами сохранения в классической физике» (руководителем был Л. С. Полак), в 1969 году окончил и мехмат. С этого времени работал научным сотрудником ИИЕТ РАН (старший научный сотрудник c 1972 года). Член Учёного совета ИИЕТ (с 1980 года), член редколлегии журнала «Вопросы истории естествознания и техники». С 1987 года — заведующий сектором истории физики, механики и астрономии.

В 1993 году защитил докторскую диссертацию «Релятивистские теории в первой трети XX в. (истоки, формирование и развитие)». В течение более чем 20 лет руководил двумя общемосковскими научными семинарами — по истории физики и механики и по истории советского атомного проекта. Выступая на семинаре в РНЦ «Курчатовский институт» 5 июля 1995 года с докладом «Философские проблемы уранового проекта», он подробно рассказал, как советский атомный проект спас физиков-ядерщиков от разгрома в 1949 году. С 1993 года — профессор кафедры философии Московского физико-технического института (МФТИ, г. Долгопрудный). С конца 1980-х до конца 1990-х годов читал лекции по истории физики в университетах Сарагосы, Барселоны и Мадрида (Испания).

В качестве переводчика, редактора и комментатора участвовал в издании переводов трудов Германа Вейля, Гильберта и Шрёдингера.

Награды 
 I премия (в составе авторского коллектива) на конкурсе научных работ ИИЕТ (1973) за книгу «История механики с древнейших времён до конца XVIII в.» (М., 1971)
 III премия на конкурсе научных работ ИИЕТ (1973) за книгу «Развитие взаимосвязи принципов симметрии с законами сохранения в классической физике» (М., 1972)
 Бронзовая медаль ВДНХ за книгу «Эрлангенская программа и физика» (М., 1975)
 II премия (в составе авторского коллектива) на конкурсе научных работ ИИЕТ (1976) за книгу «Методологические принципы физики» (М., 1975)
 I премия на конкурсе научных работ ИИЕТ (1982) за книгу «Релятивистская теория тяготения: истоки и формирование. 1900–1915» (М., 1981)
 I премия на конкурсе работ ИИЕТ (1985) за книгу «Единые теории поля в 1-й трети XX в.» (М., 1985).

Ученики 
 Булюбаш Б. В.
 Горелик Г. Е.
 Кожевников А. Б.
 Медовников Д. С.
 Бабкин М. А.
 Томилин К. А.

Основные публикации

Книги 
 Визгин В. П. Развитие взаимосвязи принципов симметрии с законами сохранения в классической физике. М.: Наука, 1972. 241 с.
 Визгин В. П. Эрлангенская программа и физика. М.: Наука. 1975. 112 с.
 Визгин В. П. Релятивистская теория тяготения (истоки и формирование, 1900—1915 гг.). М.: Наука. 1981. 352 с.
 
 Английский перевод: Vizgin, Vladimir P. Unified Field Theories in the first third of the 20th century. Birkhaueser, 1994, 335 р., ISBN 978-3-0348-0173-7. Переиздан в 2011 году.
 2-е издание, исправленное и дополненное: Визгин В. П. Единые теории поля в квантово-релятивистской революции. Программа полевого геометрического синтеза физики.  КомКнига, 2006, ISBN 978-5-484-00834-6, 312 с.
 К исследованию феномена советской физики 1950–1960-х гг. Социокультурные и междисциплинарные аспекты / Сост. и ред. В. П. Визгин, А. В. Кессених и К. А. Томилин. — СПб.: РХГА. 2014.— 560 с.; с илл. ISBN 978-5-88812-570-0.

Основные статьи 
 Визгин В. П. Из истории конформной симметрии в физике // Историко-математические  исследования, вып.19. 1974, с. 188—219.
 Визгин В. П. Эйнштейновская методология  построения научной  теории (на примере общей  теории относительности). // Вопросы философии, 1979, № 10, с. 56—64.
 Визгин В. П., Смородинский Я. А. От принципа эквивалентности к уравнениям тяготения. УФН 128 393—434 (1979)
 Визгин В. П. Методологические принципы и научно-исследовательские программы.// Методологические  проблемы историко-научных исследований. Отв. ред. И.С.Тимофеев. М., Наука, 1982, c. 172—197.
 Визгин В. П., Григорьян А. Т. и др. Симпозиум «Нильс Бор и наука XX века». УФН 151 541—546 (1987).
 Визгин В. П., Горелик Г. Е. Восприятие теории относительности в России и СССР // Эйнштейновский сборник, 1984-85, М.: 1988, с.7—70. 
 Английский перевод: V. P. Vizgin, G. E. Gorelik. Reception of the Theory of Relativity in Russia and the USSR // The Comparative Reception of Relativity / Ed. by Th.Glick. Dordrech:Reidel. 1987. P. 265—326.
 Визгин В. П. Роль идей Э. Маха в генезисе общей теории относительности // Эйнштейновский сборник, 1986-1990. М.: Наука, 1990. С.49—97.
 Визгин В. П. Мартовская (1936 г.) сессия АН СССР: Советская физика в фокусе // Вопросы истории естествознания и техники, 1990, № 1, с.63-84; 1991, № 3, с.36—55.
 Визгин В. П. О ньютоновских эпиграфах в книге С.И.Вавилова по теории относительности // Ньютон и философские проблемы физики XX в. / Отв. ред. М.Д.Ахундов и С.В.Илларионов. М.:Наука. 1991. С.184—206.
 Визгин В. П., Яцков А. А. У истоков  советского  атомного проекта: роль разведки, 1941-1946 (по материалам  архива внешней  разведки России) // Вопросы истории естествознания и техники,  1992,  вып.1, с. 97—134 (подготовка публикации архивных документов, вводная  статья и комментарий).
 Визгин В. П. Спасенная дважды: советская теоретическая физика между философией и ядерным оружием // История советского атомного проекта. Вып. 1. М.: «Янус», 1998, с.329-391.
 Визгин В. П. Французская революция» в физике, математико-аналитическое рождение классической  физики и С.Карно // Исследования  по  истории физики и механики,1999, с. 15-38.
 Визгин В. П. Ядерный щит в «30-летней войне» физиков с невежественной критикой современных физических теорий // Успехи физических наук, 1999, т.169, вып.12, с.1363-1388.
 Визгин В. П. Об открытии уравнений гравитационного поля Эйнштейном и Гильбертом (новые материалы). УФН 171 1347–1363 (2001)
 Визгин В. П. С. И. Вавилов и предыстория советского атомного проекта // Исследования по истории физики и механики. 2001. М.: Наука. 2002, с.81-102. 
 Визгин В. П. «Явные и скрытые измерения пространства» советской физики 1930-х гг. (по материалам мартовской сессии АН СССР 1936 г.)
 Vizgin V. P. The History of the Soviet Atomic Project // Historia  Scientiarum. International  Journal of Science Society of Japan (Special Issue: Comparative   History of Nuclear Weapons Project in Japan, Germany, and Russia in the 1940s). 2005, Vol.14, N3. P.182-200.
 Визгин В. П. Этос ученого-ядерщика: истоки и формирование (1940-1950 гг., на материале истории советского атомного проекта) // Философия науки. Вып. 11. Этос науки на рубеже веков. М.: ИФ РАН. 2005. С.262-280.
 Визгин В. П. Проблема истины в  историко-научных  исследованиях // Вопросы истории  естествознания и техники,  2007. №1. С.3-20.
 Визгин В. П. «Бериевская история» и «Отчет Смита»:  сравнительный анализ атомных проектов СССР и США // Вопросы истории естествознания и техники. 2008. Вып.2. С. 26-64.
 Визгин В. П. Макс Планк и теория  относительности // Исследования по истории физики и механики. 2009-2010. М.: Физматлит. 2010. С.33-58
 Визгин В. П., Кессених А. В., Томилин К. А. Сергей Иванович Вавилов как историк науки. УФН 181 1352–1356 (2011).
 Визгин В. П. Непостижимая эффективность аналитической механики в физике // Метафизика. Век XXI. Альманах. Вып.4. Метафизика и математика / Под ред. Ю.С.Владимирова. М.: Бином. 2011. С.275-289.
 Визгин В. П. 1946 год: первые шаги на пути к мирному  атому // Многоликость целого: из истории цивилизаций Нового и Старого Света. Сборник в честь В.Л.Малькова. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. 2011. С.549-564.
 Визгин В. П. Предустановленная гармония между чистой математикой и  физикой // Математика и реальность. Труды  Московского семинара по философии математики / В.А.Бажанов, А.Н.Кричевец, В.А.Шапошников, ред. М.: изд. МГУ. 2014. С.99-120.
 Визгин В. П. Теория относительности за пределами  точного естествознания: Россия, 1920-е годы // Исследования по истории физики и механики, 2012-2013. Ред.-сост. Н.В.Вдовиченко. Отв. ред. В.П.Визгин. М.: Физматлит, 2014. С. 156-192.

Литература 
 
 Храмов Ю. А. История физики. Киев: Феникс, 2006. Раздел «Биографический словарь», стр. 960.

Ссылки 
 Автобиография.
 
 В. П. Визгин. Основные публикации по истории науки.
 В. П. Визгин. Основные публикации по социальной истории науки

Примечания 

Доктора физико-математических наук
Историки физики
Преподаватели кафедры философии Московского физико-технического института
Сотрудники ИИЕТ РАН
Физики России